Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 na dystansie 7,5 km odbył się 13 lutego. Była to druga kobieca konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Do biegu zostały zgłoszone 74 zawodniczki, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej broniła Rosjanka Galina Kuklewa, która tym razem zajęła szóste miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Niemka Kati Wilhelm. Srebrny medal wywalczyła jej rodaczka, Uschi Disl, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Forsberg ze Szwecji.

Medalistki poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
 WOMEN'S 7.5 km SPRINT COMPETITION ANALYSIS 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002